Новокля́зьминское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Южском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Новоклязьминское.

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: южная часть Южского района
 Граничит:
 на севере — с Мостовским сельским поселением
 на северо-востоке — с Талицким сельским поселением
 на северо-западе — с Холуйским сельским поселением
 на юге, юго-востоке и юго-западе — с Вязниковским районом Владимирской области
 на западе — с Ковровским районом Владимирской области

История 
Образовано в соответствии с Законом Ивановской области от 25 февраля 2005 года № 53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе».

Законом Ивановской области от 6 мая 2015 года № 35-ОЗ, Новоклязьминское и Мостовское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Новоклязьминское сельское поселение с административным центром в селе Новоклязьминское.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155635, Ивановская область, Южский район, с. Новоклязьминское, ул. Старая д.2 оф.2.
Глава администрации — Ершова Наталья Владимировна  .

Примечания 

Муниципальные образования Южского района
Сельские поселения Ивановской области